Kopce

Pískový vrch je název, jenž označuje více vrcholů na území České republiky:

 Pískový vrch (Frýdlantská pahorkatina) (345 m n. m.) – vrch západně od obce Kunratice v okrese Liberec
 Pískový vrch (Žitavská pánev) (348 m n. m.) – vrch východně od obce Chotyně v okrese Liberec
 Pískový vrch (České středohoří) (394 m n. m.) – vrch severně od obce Staňkovice v okrese Litoměřice
 Pískový vrch (Sokolovská pánev) (495 m n. m.) – vrch jihozápadně od města Nové Sedlo v okrese Sokolov
 Pískový vrch (Džbán) (526 m n. m.) – vrch západně od obce Domoušice v okrese Louny
 Pískový vrch (Lužické hory) (547 m n. m.) – vrch jihozápadně od vsi Horní Sedlo části města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Pískový vrch (Podčeskoleská pahorkatina) (580 m n. m.) – vrch jihovýchodně od městysu Stráž v okrese Tachov
 Pískový vrch (Nízký Jeseník) (647 m n. m.) – vrch severně od města Moravský Beroun v okrese Olomouc
 Pískový vrch (Blanský les) (804 m n. m.) – vrch východně od obce Chvalšiny v okrese Český Krumlov
 Pískový vrch (Českokrumlovská vrchovina) (814 m n. m.) – vrch nad vsí Mokrá části obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov

Ostatní

Pískový vrch (Paseka, 2015), orig. Piaskowa Góra, 2009 – román polské spisovatelky Joanny Bator.